Amerikai Egyesült Államok
 Murray (Idaho)
 Murray (Indiana)
 Murray (Iowa)
 Murray (Kentucky)
 Murray (Nebraska)
 Murray (New York)
 Murray (Nyugat-Virginia)
 Murray (Utah)
 Port Murray (New Jersey)
 Murray megye (egyértelműsítő lap)
folyók
Murray (ausztrál folyó)
Murray (új-zélandi folyó)